Paulo Miranda pode se referir a:

 Paulo Miranda de Oliveira, futebolista brasileiro
 Paulo Miranda (zagueiro), futebolista brasileiro
 Paulo José Miranda, escritor português

Ver também
 
 

Desambiguações de antropônimos